Chenoa – María Laura Corradini Falomir, hiszpańska piosenkarka pochodzenia argentyńskiego
 Chenoa – debiutancki album ww. artystki
 Chenoa – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
 Chenoa (ang. Chenoa Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McLean